Mokros ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mokros (* 1974), deutscher Psychologe
 Winfried Mokros, Chirurg in Magdeburg
 Milan Mokroš (* 1957), Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Mokroß